Under My Skin může být:

 Under My Skin (album, Avril Lavigne) – album zpěvačky Avril Lavigne z roku 2004
 Under My Skin (album, Play) – album skupiny Play z roku 2010
 Under My Skin (píseň, Sarah Connor) – píseň zpěvačky Sarah Connor z roku 2008
 Under My Skin (píseň, Winterville) – píseň skupiny Winterville z roku 2005